Амли́нский — русская фамилия.

Известные носители:
 Амлинский, Андрей Владимирович (род. 1962) — российский рекламист и поэт, сын В. И. Амлинского.
 Амлинский, Владимир Ильич (1935—1989) — советский сценарист, прозаик и педагог, журналист, сын И. Е. Амлинского.
 Амлинский, Илья  Ефимович (1902–1979) — биолог, историк науки.